A38 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Collepardo, il telescopio automatico Campocatino
 A38 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese
 A38 – Strada statale inglese che collega la Cornovaglia al Nottinghamshire
 A38 – autostrada tedesca